«Первые» — название нескольких фильмов.
 Первые — российский драматический фильм режиссёра Дмитрия Суворова об исследователях Арктики XVIII века.
 Первые — американский научно-фантастический сериал о первом космическом путешествии людей на Марс.